Csangnung, királysír a dél-koreai Phadzsuban
 Csangnung, királysír a dél-koreai Jongvolban
 Csangnung, királysír a dél-koreai Kimphóban